Marwood kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Marwood, Durham, civil parish i England, 
 Marwood, Devon, ort i England,